Un testigo de cargo es aquella persona que emite testimonio o declaración contra un acusado.

El término también es título de las siguientes obras:
 Testigo de cargo, colección de relatos cortos de la escritora británica Agatha Christie publicados en 1948; 
Testigo de cargo, obra de teatro escrita por Agatha Christie en 1953; 
 Testigo de cargo, película dirigida por Billy Wilder en el año 1957, y basada en la obra de teatro homónima de Agatha Christie; 
 Testigo de cargo, una historieta de Mortadelo y Filemón.